Lill-Råtjärn kan syfta på:
Lill-Råtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Lill-Råtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,

Se även
Råtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn